Племзавод «Ирмень» (ранее — колхоз «Большевик») — российский агропромышленный комплекс, расположенный в селе Верх-Ирмень Новосибирской области. Основан в 1958 году. Крупнейший производитель молока в Новосибирской области.

Расположение 
Предприятие расположено в селе Верх-Ирмень Ордынского района в 73 км юго-западнее Новосибирска.

История 
Племзавод был основан в 1958 году на базе 12 колхозов.

В 1972 году руководителем колхоза «Большевик» стал Юрий Бугаков, остававшийся до своей смерти владельцем предприятия, приватизированного после распада СССР.

В 2001 году на предприятии вывели новый ирменский тип чёрно-пёстрого скота на основе голштино-фризской породы коров. Работа по селекции велась с 1980-х годов.

Производство 
Основная продукция завода — молоко, меньший процент в производстве занимают мясо и зерно.

В 2010 году агропромышленный комплекс произвёл свыше 10 тысяч тонн молока и 2,5 тысяч тонн мясной продукции.

Урожайность 
В 1968 году урожайность достигла 9,8 ц/га, в 2010 году этот показатель составил 35 ц/га.

Финансовые показатели

2010 
Выручка — 850 млн ₽, чистая прибыль — 180 млн ₽.

2017 
Выручка — 2,1 млрд ₽, чистая прибыль — 535,2 млн ₽.

2019 
Выручка — 2,4 млрд ₽, чистая прибыль — 494 млн ₽.

Примечания 

Предприятия Новосибирской области
Компании Новосибирской области
Производители молочных продуктов России